Michałki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Michałki (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, bis 1938: Michalken, 1938 bis 1945 Michelsau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Michałki (Pasym), Ort im Powiat Szczycieński, Bis 1945: Michelsdorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Michałki (Świedziebnia),Ort im Powiat Brodnicki
 Michałki (Ryńsk), Ort im Powiat Wąbrzeski, bis 1920 Michalken, 1942 bis 1945 Micheln, Kreis Briesen, Westpreußen/Danzig-Westpreußen
 Woiwodschaft Lublin:
 Michałki (Rokitno), Ort im Powiat Bialski
 Woiwodschaft Masowien:
 Michałki (Sobolew), Ort im Powiat Garwoliński
 Woiwodschaft Podlachien:
 Michałski (Wysokie), Ort im Powiat Wysokomazowiecki